

Aziende
 Schmidt Spiele – editrice di giochi
 Schmidt – azienda di costruttori di ottoni
 Aebi Schmidt Holding – azienda tedesca
 Gebrüder Schmidt und Coqui – fabbrica di zucchero tedesca

Astronomia
 Cratere Schmidt – cratere lunare
 Cratere Schmidt – cratere su Marte
 1743 Schmidt – asteroide

Geografia
 Schmidt (Nideggen) – località di Nideggen in der Eifel

Persone

Pagine correlate
 Schmiedt
 Schmied
 Schmid
 Schmit
 Schmitt (disambigua)